Alexandra Saemmer est chercheuse, artiste et éditrice d’ouvrages consacrés à la littérature numérique, aux médias en ligne, aux séries télé et à l’éducation critique aux médias. Elle est professeure en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis. Alexandra Saemmer co-dirige le CEMTI (Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation), la revue internationale de communication MEI « Médiation et information » et la revue bilingue français-anglais HYBRID qu’elle a fondée. Elle inscrit ses travaux dans la filiation de la sémiotique pragmatique et sociale. Elle a été titulaire, en 2021 de la Lorand Chair in Intermediality Studies à la Vrije Universiteit (Bruxelles).

Biographie 

Alexandra Saemmer a soutenu en 2001 une thèse en littérature comparée, consacrée à l’intertextualité dans l’œuvre de Marguerite Duras et intitulée Écritures de l'autre état chez Marguerite Duras et Robert Musil, sous la direction de Bruno Gelas et de Hartmut Laufhütte, à l'Université Lumière-Lyon 2.

Dans le département hypermédia de l’Université Paris 8 où elle a exercé après sa thèse comme maîtresse de conférences, elle a côtoyé les penseurs français de l’hypertexte comme Jean-Pierre Balpe, Jean Clément, Philippe Bootz. Elle est considérée comme « l'une des poètes les plus intéressantes à l’œuvre ». En France et en collaboration avec le laboratoire canadien NT2, elle participé à la structuration du champ de recherche de la génération automatique textuelle et de la recherche-création en littérature numérique. Elle a été directrice adjointe du Laboratoire d’excellence Arts-H2H pendant dix ans.

Elle soutient une Habilitation à diriger des recherches qui donne lieu en 2015 à la publication de l'ouvrage Rhétorique du texte numérique aux Presses de l'Enssib. Également auteure de littérature numérique, les œuvres d'Alexandra Saemmer figurent dans de nombreux recueils et anthologies et ont été présentées dans des festivals internationaux. Elle a notamment participé au Festival de la Fiction française à Rome lors d'une "performance hyper-narrative" au sein de "laquelle le public est invité à participer activement. Alexandra Saemmer a également performé au festival Ars Electronica à Linz.

Alexandra Saemmer a ensuite poursuivi son parcours en tant que professeure des universités au Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (CEMTI) tout en continuant à entretenir des liens étroits avec les études et les arts littéraires. Puisant des outils dans les théories de l’intermédialité, l’esthétique de la réception et l’ethnographie du numérique, elle développe depuis 2014 avec un réseau de collaborateur-es une « sémiotique sociale ». Cette méthode d’analyse est aujourd’hui mise en œuvre sur de nombreux terrains (y compris  pédagogiques), précisée dans grand nombre d’articles à partir d’études de cas, et synthétisée dans l’ouvrage Sur quoi se fondent nos interprétations ? Introduction à la sémiotique sociale publié aux Presses de l’Enssib en 2022.

Littérature numérique et recherche-création littéraire 

Alexandra Saemmer est auteure de littérature numérique. Ses œuvres poétiques et narratives, s’appuient sur des dispositifs de création hypermédiatiques afin « d'embarquer l'internaute à bord de son récit permutatif" ». Ces expérimentations, pour certaines, réalisées en collectif figurent dans les anthologies et bases de données internationales de référence comme le Répertoire des arts et littératures hypermédiatiques et sont mobilisées sur de nombreux des terrains pédagogiques. Elle explore notamment des « E-Formes » en collectif avec « Les étudiants des Beaux-Arts [qui] ont également été intégrés au projet en réalisant des animations » afin de « faire avancer les réflexions sur ces nouvelles productions » en rencontrant "des web-artistes de renommées nationale et internationale.

Le colloque Art, littérature et réseaux sociaux qu’elle a co-organisé avec Emmanuel Guez au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle en 2018, a été le point de départ de ses démarches de recherche  et création actuelles consacrées aux littératures écrites et publiées sur les plateformes sociales, qu'il s'agisse d’œuvres techno-critiques, d'expérimentations crypto-langagières, ou de petites fulgurances poétiques postés par des auteur-es pseudonymes et hétéronymes. Le Logbook de la Colonie, co-écrit avec Sébastien Appiotti, Françoise Cahen, Brice Quarante et illustré par Adrien Brunel (2022), fait partie des premiers romans écrits sur un réseau social (Facebook) par des profils fictionnels animés par les auteurs, puis remédiatisé pour le livre papier.

La rhétorique de la réception du texte numérique 

Après une habilitation à diriger des recherches intitulée « Rhétorique du texte numérique » qui a synthétisé et approfondi ses positionnements épistémologiques et méthodologiques. « Sa méthode consiste à confronter les effets anticipés par la lecture des textes numériques, ce qu’elle nomme des "figures de la lecture", avec les souhaits que les lecteurs espèrent être réalisés lorsqu’ils entament la lecture de ce genre de texte, ce qu’elle appelle [...] des "figurations" ». Dans cette perspective, « le texte (numérique), par sa rhétorique, préfigure les gestes de lecture, offre un cadre à l’interprétation mais sans jamais les déterminer ». Alexandra Saemmer « déplace la focale vers l’expérience de l’utilisateur dans ce qu’elle a de singulier et de créateur » en déployant « une approche dynamique des mécanismes de la lecture-écriture ». Dans ces recherches, « c’est non seulement la nature même du texte qui est interrogée par la navigation hypertextuelle, mais également celle de la lecture, qui s’organise à partir des balises posées par le scripteur ».

De l'éducation critique aux médias à la « sémiotique sociale » 

Les travaux d'Alexandra Saemmer sont innervés par des questions pédagogiques, notamment au sujet de l'éducation aux médias d'information et au numérique. Elle participe à développer une posture d'enseignant-chercheur qui « invite à considérer l’éducation aux médias et à l’information comme plurielle et à l’inscrire dans de nombreuses formes pédagogiques connexes : l’éducation au débat, au genre, à la sexualité, à la réflexivité, à la créativité, à la pensée divergente, au temps, à la réflexion mature, etc.». Dans la filiation des social semiotics et de la sémiotique peircienne, Alexandra Saemmer porte notamment un projet d'éducation critique aux médias qui place la prise en compte du « filtre interprétatif », historiquement et socialement ancré, au centre de sa démarche d’analyse. La méthode est notamment appliquée aux images d’actualité, séries télé, sites web et plateformes sociales. A partir de l’idée fondatrice que le sujet n’a accès à la matérialité des signes qu’à travers des filtres interprétatifs situés, l’enjeu de la sémiotique sociale consiste moins à étudier ce qu’une production culturelle signifie en soi, mais ce qu’elle signifie pour le sujet récepteur dans un contexte de réception précis. La sémiotique sociale s'inscrit donc dans la filiation de pragmatique de Charles Sanders Peirce et de la semiosis sociale d’Eliseo Verón. Le sondage des motivations sociales et culturelles du processus de sémiose est central dans cette démarche, et indissociable d’un travail de terrain. Les « ateliers de co-interprétation », dispositif méthodologique et pédagogique fondateur de la sémiotique sociale, ont comme objectif une « introspection idéologique » dans laquelle les participant-es s’engagent avec les chercheur-es : « L’introspection idéologique est favorisée par la confrontation des points de vue lors d’ateliers de co-interprétation qui déplacent le focus du résultat interprétatif vers l’analyse du processus de sémiose. Les habitudes de pensée qui structurent de l’intérieur ce processus, notamment, agissent souvent comme des automatismes qu’il est difficile de mettre à distance sans se confronter à d’autres regards ».

Publications 

Pour voir une liste de ses publications plus détaillée, cf. le site de l'Université Paris 8.

Ouvrages 

 Duras et Musil – drôle de couple ? Drôle d’inceste ?, Amsterdam – New York, Rodopi, 2002.

 Matières textuelles sur support numérique, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2007.

 Rhétorique du texte numérique, Lyon, Presses de l’ENSSIB, 2015.

Ouvrages collectifs 

 Les Lectures de Marguerite Duras, avec Patrice Stéphane, Presses universitaires de Lyon, 2005.

 E-Formes 1 – Écritures visuelles sur supports numériques, avec Monique Maza, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2008.

 Culture Informationnelle. Vers une Propédeutique numérique : Former les citoyens à l’ère de l’Internet, avec Madjid Ihadjadene et Claude Baltz, Paris, Hermann, 2015.

 E-Formes 3 – Les Frontières de l’œuvre numérique, avec Sophie Lavaud-Forest, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2015.

 La poésie délivrée, avec Vaillant Alain, Linarès Serge et Legoy Corinne, Presses de l’Université Paris Ouest, 2017.

 Livres d’art numériques, de la conception à la réception, avec Tréhondart Nolwenn, Paris, Hermann, 2017.

 Education critique aux médias et à l’information en contexte numérique. Enjeux, outils, méthodes, avec Sophie Jehel, Lyon, Presses de l’Enssib, 2020.

 Logbook de la Colonie. Dystopie polyphonique, un livre co-écrit avec Sébastien Appiotti, Brice Quarante et Françoise Cahen, Montpellier, éditions publie.net, 2022.

 Sur quoi se fondent nos interprétations ? Introduction à la sémiotique sociale,, co-écrit avec Nolwenn Tréhondart et Lucile Coquelin, Lyon, Presses de l’Enssib, 2022

Quelques articles 

 2022, en coll. avec Coquelin Lucile, (42) « De quoi le zombie est-il le signe, et pourquoi ? Sémiotique sociale du marcheur dans la série The Walking Dead », Communication et langages, n° 212, p. 33-48.
 2022, (43) « Vers une poétique post-numérique de l’illisibilité », Recherches et Travaux, n° 100.
 2021, (44) « De l’(im-)possibilité d’écrire  un roman sur Facebook », Romanesques, n° 13, Classiques Garnier, 2021, p. 185-204.
 2020, (45) « De l’architexte au computexte. Poétiques du texte numérique, face à l’évolution des dispositifs », Communication et langages n° 203, p. 97-112
 2019, (46) « Le parler fransais des Gilles et John. Enquête sur les crypto-langages militants au sein des plateformes », Hermès n° 84, p. 131-137.
 2018, (47) « La capture du langage humain par le capitalisme linguistique des plateformes », Les Cahiers du numérique n° 3-4, p. 151-172.
 2018, (48) « Littérature et numérique : archéologie d’un paradoxe », Revue de recherche en littératie médiatique multimodale, vol. 8, https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2018-v8-rechercheslmm03931/1050933ar/ (18 pages).
 2017, (49) « D'instrumentaliser l’éducation aux Technologies de l’information et de la communication », Interfaces numériques n° 3, vol. 6, p. 499-514.
 2017, en coll. avec Jehel Sophie, (50) « Pour une approche de l’éducation critique aux médias par le décryptage des logiques politiques, économiques, idéologiques et éditoriales du numérique », tic&société n° 11, p. 47-83.
 2017, (51) « Interpréter l’hyperlien en contexte pédagogique : éléments d’une sémiotique sociale », Le Français Aujourd’hui n° 196, p. 25-34.
 2016, (52) « Sémiotique critique du discours hypertextualisé », Semen n° 42, p. 135-156.
 2015, (53) « Préfigurations du lecteur dans le journalisme en ligne. À partir d’une analyse sémio-rhétorique de la pratique des hyperliens dans liberation.fr et lemonde.fr », Communication n° 33, mis en ligne le 28 janvier 2016.
 2015, (54) « Réflexions sur les possibilités d’une recherche-création désinstrumentalisée », Hermès n° 72, p. 198-205.
 2015, (55) « Hypertexte, intermédialité et narrativité », Critique n° 819-820, p. 637-652.
 2013, (56) « The iconicity of digital texts », Language and Communication n° 33, p. 1–7.

Installations 

« Böhmische Dörfer » (œuvre solo) ; « Conduit d’Aération », avec L. Haute, A. Herbet, (57) Festival international ars electronica. Catalogue d’exposition : PostCity, éd. Ars electronica, 2015, p. 227

« Conduit d’Aération », avec L. Haute, A. Herbet, du 23/9 au 1/12 2013, Bibliothèque Nationale de France, Paris, exposition (58) « Les littératures numériques d'hier à demain ».

« Böhmische Dörfer », (59) 128e Congrès de la Modern Language Association, Boston Convention Center, 4-6 janvier 2013.

« Böhmische Dörfer », Electronic Literature Organization, Morgantown, (60) Monongalia Arts Center, 19-23 juin 2012.

Performances 

« Conduit d’aération », 26 février 2013, Institut Français de Rome, Palais Farnèse, soirée d’ouverture de Festival de la Fiction Française.

« Inexorable », « Etant donné » de C. Portier, La Charteuse, Villeneuve lez Avignon, 8/7 2013.

« Conduit d’Aération », Le Cube, Paris, « Chercher le texte »,  26/9 2013.

« Böhmische Dörfer », Literaturfestival Siegen, 27/11 2012.

« Real Poetry Game », avec L. Haute et al., « Futur en Seine », 16/6 2012, Espace104, Paris.

« Böhmische Dörfer », « La Scène Poétique », 25/1 2012, Lyon.

Notes et références

Liens Externes 

 Notices d'autorité : Fichier d'autorité international virtuel - Bibliothèque nationale de France - Bibliothèque nationale d'Allemagne - Bibliothèque royale de Belgique - Bibliothèque nationale du Québec - Worldcat

Sémiotique
Sciences de l'information et de la communication